Ко́дек (, от coder/decoder — шифратор/дешифратор — кодировщик/декодировщик или compressor/decompressor) — устройство или программа, способная выполнять преобразование данных или сигнала.

Для хранения, передачи или шифрования потока данных или сигнала его кодируют с помощью кодека, а для просмотра или изменения — декодируют. Кодеки часто используются при цифровой обработке видео и звука.

Виды сжатия 

В кодеках могут использоваться два вида сжатия данных: сжатие с потерями и сжатие без потерь.

Многие аудио- и видеокодеки используют сжатие с потерями, что существенно уменьшает объём данных для хранения или передачи, но приводит к ухудшению качества звука или видео при воспроизведении. Аудиокодеки можно настроить таким образом, что человеческий слух не замечает ухудшения качества звука.

В случае, если потеря качества неприемлема, то используются кодеки со сжатием без потерь. Например, сжатие без потерь используется, если планируется последующее редактирование файла, так как сжатие с потерями будет быстро ухудшать качество при каждом последующем сохранении результата.

См. также 
 Сравнение медиаконтейнеров
 Сравнение цифровых аудиоформатов

Примечания

Ссылки 

 Кодеки, контейнеры, форматы для начинающих